Стилл () — английская фамилия. Известные носители:

Фамилия 
 Стилл, Валери (род. 1961) — американская баскетболистка.
 Стилл, Кевин (род. 1960) — американский гребец.
 Стилл, Клиффорд (1904—1980) — американский художник-абстракционист.
 Стилл, Меган (род. 1972) — австралийская гребчиха.
 Стилл, Уильям Грант (1895—1978) — американский композитор.
 Стилл, Эндрю Тейлор (1828—1917) — американский врач-хирург, считается основоположником остеопатии.

Составные фамилии
 Стилл-Килрейн, Сьюзан (род. 1961) — американская астронавтка.

См. также 
 Стил